Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1957. je treći put zaredom osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1957